Петсамо (, ) — губерния Финляндии с 1921 по 1922 год. Административным центром губернии был город Петсамо (ныне Печенга).

История формирования 
Губерния была образована 14 февраля 1921 года, после того, как Советская Россия по Тартускому мирному договору уступила 14 октября 1920 года область Петсамо Финляндии. Однако уже 1 января 1922 года губерния Петсамо была присоединена к губернии Оулу, в которую губерния Петсамо вошла единым муниципалитетом. А в 1938 году территория муниципалитета стала частью губернии Лаппи, выделенной из Оулу. В 1944 году муниципалитет был передан Советскому Союзу, что в 1947 году было закреплено Парижским мирным договором. На большей части территории бывшей губернии был образован Печенгский район Мурманской области РСФСР; меньшая часть вошла в Кольский район.

Площадь муниципалитета на 1941 год составляла  квадратных километров. В 1941 году в Петсамо проживали 4 750 жителей.

Возглавлял Петсамо .

Литература 
 Valtioneuvoston päätös Petsamon läänin hallinnon ja oikeudenhoidon järjestämisestä. Suomen asetuskokoelma 23/1921.
 Valtioneuvoston päätös Petsamon alueen liittämisestä Oulun lääniin. Suomen asetuskokoelma 291/1921.

Исторические провинции Финляндии
Исторические административные единицы и территории Мурманской области
Печенгский район